Todea ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Todea (1912–2002), rumänischer Erzbischof
 Cristian Todea (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Lucian Todea (* 1986), rumänischer Fußballspieler

Todea ist der wissenschaftliche Name der Elefantenfarne, einer Art der Familie der Königsfarngewächse